Kottby järnvägsstation är belägen längs Stambanan i Helsingforsstadsdelen Kottby, och trafikeras av närtågslinjerna I och P, K (Helsingfors–Kervo) och T (Helsingfors–Riihimäki). 

Järnvägsstationer i Helsingfors
Järnvägsstationer invigda 1910
Kottby
1910 i Finland